Тюрам () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Тюрам, Лилиан (род. 1972) — французский футболист.
 Тюрам, Маркус (род. 1997) — французский футболист.
 Тюрам, Хефрен (род. 2001) — французский и гваделупский футболист.
 Тюрам-Юльен, Йоанн (род. 1988) — французский футболист.